Frost/Nixon – sztuka autorstwa Petera Morgana
 Frost/Nixon – amerykański film z 2008, adaptacja sztuki

Zobacz też 
 David Frost
 Richard Nixon